Frederik Louis Karel (Potsdam, 5 november 1773 — Berlijn, 28 december 1796), Prins van Pruisen, was de tweede zoon van Frederik Willem II van Pruisen en Frederika van Hessen-Darmstadt, een dochter van landgraaf Lodewijk IX.

Louis streed in 1792 naast zijn vader en zijn oudere broer, de latere Frederik Willem III, in de Eerste Coalitieoorlog. In 1793 huwde hij Frederika (1778-1841), dochter van Karel II van Mecklenburg-Strelitz en zuster van Louise van Mecklenburg-Strelitz, de gemalin van Frederik Willem III. Het huwelijk tussen Louis en Frederika, beide onverantwoordelijk en lichtzinnig, was slecht. Het echtpaar was goed bevriend met Frederik Willem en Louise. 

Frederik Willem II benoemde Louis in 1795 tot hoofd van het dragonderregiment nr. 1 te Schwedt. Hij liep in 1796 difterie op en bezweek daar datzelfde jaar aan. Zijn achttienjarige weduwe liet hij met drie kinderen achter:
Frederik Willem Lodewijk (1794-1863), gehuwd met Louise van Anhalt-Bernburg, dochter van hertog Alexius Frederik Christiaan
Frederik Willem Karel George (1795-1798)
Frederika Louise Wilhelmina Amalia (1796-1850), gehuwd met Leopold IV Frederik van Anhalt

Louis